Біруні (Беруні);  до 1957 року — Шаббаз. Місто районного підпорядкування в Узбекистані
 Аль-Біруні Абу-р-Райхан Мухаммад ібн Ахмад ал-Біруні, частіше просто Аль Біруні (4 жовтня 973  — †13 грудня 1048 ) — хорезмський вчений
 9936 Аль-Біруні (1986 PN4, 1981 UV12, 9936 Al-Biruni) — астероїд головного поясу